Csehország
Svojšice, település a Kolíni járásban
Svojšice, település a Pardubicei járásban
Svojšice, település a Příbrami járásban